Virginia Slims Circuit 1971 — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 1971 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 19 турниров регулярного сезона;
 Кубок Федерации.

Расписание Virginia Slims Circuit 1971 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований Virginia Slims Circuit 1971 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Август

Сентябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; VS — серия Virginia Slims

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; VS — серия Virginia Slims

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; VS — серия Virginia Slims

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; VS — серия Virginia Slims

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт WTA 
 Официальный сайт ITF